Ђурђени има више значења:

 Ђурђени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ђурђени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Ђурђени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Ђурђени (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији